

События 
 Консулы: Марк Атилий Регул (плебей) и Луций Юлий Либон (патриций); курульный эдил: Квинт Фабий; плебейский эдил: Гней Апроний.
 Завершение завоевания Римом Южной Италии. Учреждение четырёх италийских квесторов. Организация управления флотом улучшена и расширена.
 267—261 — Хремонидова война. Союз греческих городов во главе с Афинами и Спартой при поддержке Египта выступает против Македонии.

См. также

Примечания